Charles Spurgeon – kaznodzieja baptystyczny

Miejscowości w USA:
 Spurgeon – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Pike
 Spurgeon – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Washington